Yuro ist der Familien- bzw. Nachname folgender Personen bzw. Pseudonyme:
 Timi Yuro (1940–2004), US-amerikanische Soul- und Rhythm-and-Blues-Sängerin
 Yann Yuro, Zauberkünstler-Pseudonym von Florian Beyer (* 1984), Schauspieler